Fear Factory () — американская метал-группа из Лос-Анджелеса.

Группа сформировалась в 1989 году и к сегодняшнему дню выпустила девять номерных альбомов, несколько мини-альбомов и сборников, а также больше двух десятков синглов. За время своей музыкальной карьеры, музыканты сумели выработать собственное оригинальное звучание, представляющее собой сочетание индастриал-метала и грув-метала. Их стиль оказал большое влияние на метал-сцену середины 90-х.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Сборники ремиксов

DVD

Мини-альбомы

Синглы

Клипы

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Fear Factory на AllMusic

Fear Factory